Wilhelmstein es una isla artificial con un área de 12.500 metros cuadrados y situada en el lago Steinhuder Meer en la región de Hannover al Norte de Alemania. 
La isla fue creada en el siglo XVIII como fortificación por el conde Federico Guillermo de Schaumburg-Lippe y regente del principado de Schaumburg-Lippe, pequeño estado germánico ya desaparecido.
Desde entonces y hasta la actualidad, la isla alberga el Festung Wilhelmstein (la fortaleza Wilhelmstein). La isla, cercana al municipio de Hagenburg, se ha convertido en un popular destino turístico y se puede llegar a ella en los llamados 'barcos de emigrantes' que parten desde los pueblos de Steinhude y Mardorf.  

En 1772 la isla fue la base del primer submarino alemán, el Steinhude Pike.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial

Islas artificiales de Alemania